Das Aberto de São Paulo 2010 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. Januar 2010 in São Paulo, Brasilien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Letztjähriger Sieger im Einzel war Ricardo Mello. Im Doppel gewann das argentinische Duo Leonardo Mayer und Carlos Berlocq den Titel im letzten Jahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 150 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 143 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 206 kB)

ATP Challenger Tour 2010
ATP Challenger São Paulo